«Jane Eyre» hace referencia a varios artículos:

Novela: Jane Eyre
 Jane Eyre (1847), novela de Charlotte Brontë.
 Jane Eyre, personaje de la novela homónima.

Adaptaciones

Cine y televisión 
 Jane Eyre (1934), protagonizada por Virginia Bruce.
 Jane Eyre (1944), protagonizada por Joan Fontaine.
 Sangdil/Jane Eyre (1952), protagonizada por Madhubala.
 Jane Eyre (1970), protagonizada por Susannah York.
 Jane Eyre (1973), protagonizada por Sorcha Cusack.
 Jane Eyre (1983), protagonizada por Zelah Clarke.
 Jane Eyre, protagonizada por Charlotte Gainsbourg.
 Jane Eyre (1997), protagonizada por Samantha Morton.
 Jane Eyre (2006), miniserie protagonizada por Ruth Wilson.
 Jane Eyre (2011), protagonizada por Mia Wasikowska.

Óperas y musicales 
 Jane Eyre (1933), con música de Brian Knowles.
 Jane Eyre (1961), con música de Monty Stevens, que se inauguró en Windsor.
 Jane Eyre (1995), con música de Paul Gordon, que se inauguró en 2000 en Broadway.
 Jane Eyre (1997), ópera en tres actos, Op. 134, de John Joubert, en 1987-1997, para un libreto de Kenneth Birkin.
 Jane Eyre (2000), ópera de Michael Berkeley, con un libreto de David Malouf, estrenada en el Music Theatre Wales del Cheltenham Music Festival.

Miscelánea 
 Jane Eyre, sketch de Saturday Night Live del 23 de octubre de 2004, protagonizado por Rachel Dratch.